Round Prairie ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Round Prairie (Illinois)
 Round Prairie (Montana)
 Round Prairie (Oregon)
 Round Prairie (Texas)

Siehe auch:
 Round Prairie Township